

Lokalizacje

Austria 
 Winklarn – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Niemcy 
 Winklarn – dzielnica Osterhofen
 Winklarn – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf